Mikhailov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kirill Glebovich Mikhailov
 Konstantin E. Mikhailov